Marignac est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 

 Jean Charles Galissard de Marignac (1817-1894), chimiste suisse.
 Martine Marignac (1946-2022), productrice française.
 Pascal Marignac (1945-2002), romancier français connu sous les pseudonymes Kââ, Corsélien et Béhémoth.
 Thierry Marignac (1958-), écrivain français.

Toponyme 

 Marignac (Charente-Maritime), commune française du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Marignac (Haute-Garonne), commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Marignac (Tarn-et-Garonne), commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie ;
 Marignac-en-Diois, commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Marignac-Lasclares, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Marignac-Laspeyres, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France